Cora kan syfta på:

 Cora (djur) – ett släkte av trollsländor
 Cora (namn) – ett grekiskt kvinnonamn motsvarande franska Corinne
 Cora (språk) – ett uto-aztekiska språk

Geografi

Italien

 Cora – antika namnet på en stad, se Cori, Italien

USA 

 Cora, Wyoming, Wyoming, Sublette County,